Нико́льское — село Вишнёвского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 85 хозяйств, 259 жителей.

География 
Село расположено в верховьях реки Миткирей, притоке реки Хопёр, в 10 км к северо-востоку от районного центра пгт. Тамала, расстояние до административного центра сельсовета села Вишнёвое — 5 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано помещиком в конце XVIII века в составе Дуровской волости Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1790 году на карте отмечалась как деревня Никольская, Посёлок , в 1811 году принадлежал помещику Николаю Михайловичу Агибалову и его жене Елизавете Григорьевне. В начале XX века в селе имелась церковно-приходская школа. В 1939 году входило в состав Рящинского сельсовета Пензенской области, затем передано в Вишнёвский сельский совет.

Численность населения

Улицы 
 Колхозная;
 Молодёжная;
 Центральная;
 Школьная.

Инфраструктура 
В селе имеются: начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 
 
 Никольское на карте Пензенской области 
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области 

Населённые пункты Тамалинского района